Hartmut Oßwald ist der Name folgender Personen:

* Hartmut Oßwald (Mediziner) (* 1941), deutscher Pharmakologe, Toxikologe und Hochschullehrer 
 Hartmut Oßwald (Musiker) (* 1964), deutscher Jazzmusiker und Kulturfunktionär